Пепетака има више значења:

 Пепетака (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пепетака (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику